

Geografia

Francja 
 Rangen – gmina

Niemcy 
 Rangen – dzielnica Gräfenberga

Zobacz też 
 Ranggen